Джозеф Левин: Джозеф (Иосиф) Левин (; 1874—1944) — русско-американский пианист и педагог.
 Джозеф Левин (; 1905—1987) — американский кинопродюсер.